Borges steht für:
 Borges (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 (11510) Borges, Asteroid des Hauptgürtels
 Borges International Group, spanisches Lebensmittelunternehmen

geographische Objekte:
 Campos Borges, Ort im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Júlio Borges, Ort im Bundesstaat Piauí, Brasilien
 Olho-d'Água do Borges, Ort im Bundesstaat Rio Grande do Norte, Brasilien
 Les Borges Blanques, Stadt in der Provinz Lleida, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien
 Les Borges del Camp, Gemeinde in der Provinz Tarragona, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien

Siehe auch:
 Borgess
 Bourges (Begriffsklärung)